Division I i ishockey 1952-53 var den 32. sæson af den bedste svenske ishockeyliga. Det var samtidig turneringen om det 29. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. Det var første gang, at Division I-ligaen dannede grundlag for det svenske mesterskab. Indtil da havde ligaen ikke haft mesterskabsstatus, og de svenske mestre var blevet fundet i en særskilt cupturnering afviklet parrallelt med ligaen. Turneringen havde deltagelse af 12 klubber, der var opdelt i to regionale puljer med seks hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. De to puljevindere gik videre til SM-finalen, der blev afviklet over to kampe.

Mesterskabet blev vundet af Södertälje SK, som blev svenske mestre for femte gang i alt men for første gang siden 1944. I finalen vandt Södertälje SK over to kampe samlet med 7-3 over Hammarby IF. Den første finalekamp på Östermalms IP i Stockholm endte uafgjort 2-2. Södertälje SK afgjorde mesterskabet i den anden kamp, hvor holdet hjemme i Idrottsparken vandt med 5-1 foran 4.821 tilskuere.

Södertälje SK var i SM-finalen for 13. gang i alt. Hammarby IF havde kvalificeret sig til slutkampen for 13. gang i alt, og det var femte gang, at holdet måtte nøjes med sølvmedaljerne. De to hold havde tidligere mødtes i SM-finalerne i 1931 og 1944, hvor Södertälje SK vandt, samt i 1932, 1937, 1942, 1945 og 1951 med Hammarby IF som sejrherrer.

Grundspil

Division I Nord

Division I Syd

Finaler 

De to puljevindere i Division I mødtes i finalen om det svenske mesterskab, der blev afviklet over to kampe, og hvor Södertälje SK samlet vandt med 7-3 over Hammarby IF.

Spillere 

Södertälje SK's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Göte Blomqvist (1. SM-titel)
 Stig Carlsson (1. SM-titel)
 Thord Flodqvist (1. SM-titel)
 Erik Johansson (1. SM-titel)
 Tage Lindberg (3. SM-titel, heraf to titler som AIK-spiller)
 Ingvar Lindgren (1. SM-titel)
 Börje Löfgren (1. SM-titel)
 Rune Magnusson (1. SM-titel)
 Birger Nilsson (2. SM-titel)
 Lennart Olsson-Hiwell (1. SM-titel)
 Tore Sundin (1. SM-titel)
 Sven Thunman (2. SM-titel)

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1952/53  
 Ishockeytabeller - 1952-53  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1950-1959  
 Hammarby IF - Historia - 1952/53  
 Svenskhockey.com - Allsvenskan 1952/53

Noter 

1952-53
1952-53
Ishockey i 1952
Ishockey i 1953